Haardt steht für:

Orte:
 Haardt an der Weinstraße, Stadtteil des kreisfreien Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Haardt (Adelshofen), Ortsteil der Gemeinde Adelshofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Haardt (Olpe), Stadtteil von Olpe, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Haardt (Olsberg), Stadtteil von Olsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Haardt (Schweinfurt), Stadtteil der kreisfreien Stadt Schweinfurt, Bayern
 Haardt (Siegen), ehemaliger Ortsteil, aufgegangen im Stadtteil Weidenau von Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen   
 Haardt (Weißenburg), Stadtteil von Weißenburg, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Berge:
 Haardt (Pfälzerwald) (bis 673 m), Ostrand der Mittelgebirgslandschaft Pfälzerwald zur Oberrheinischen Tiefebene hin
 Haardt (Meulenwald) (bis 269,7 m), Teil des Meulenwalds bei Schweich, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Haardt (Lütter), rechter Zufluss der Lütter in Poppenhausen, Landkreis Fulda, Hessen

Haardt ist der Familienname folgender Personen:
 Amrei Haardt (* 1989), deutsche Schauspielerin
 Christian Haardt (* 1965), deutscher Politiker (CDU)
 Elmar Haardt (* 1974), deutscher Künstler
 Georges-Marie Haardt (1884–1932), belgisch-französischer Geschäftsmann und Expeditionsleiter
 Karl Pfeiffer-Haardt (1902–1957), deutscher Architekt
 Robert Haardt (1884–1962), österreichischer Geograph
 Vinzenz Haardt von Hartenthurn (1843–1914), Kartograph, Ethnograph und Militärgeograph
 Wolf-Dieter Haardt (* 1945), deutscher evangelischer Pastor

Siehe auch:
 Haardtwald, naturräumliche Einheit im Hunsrück zwischen Bernkastel-Kues und Morbach
 Haardtwald (bei Thalfang), Waldgebiet im Hunsrück bei Thalfang
 Hard (Begriffsklärung)
 Hardt (Begriffsklärung)
 Hart (Begriffsklärung)
 Harth (Begriffsklärung)
 Haard